Kirnberger může být:
 Johann Philipp Kirnberger – německý hudební teoretik a skladatel
 zkrácený výraz pro Kirnbergerovo ladění